Molpadiida är en ordning av sjögurkor. Molpadiida ingår i klassen sjögurkor, fylumet tagghudingar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjögurkor
Molpadiida